26-й пехотный Могилевский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.
 Старшинство — 28 августа 1805 г.
 Полковой праздник — 30 августа.

Формирование и кампании полка 
Полк сформирован 5 августа 1805 года по воле императора Александра I в местечке Новогрудок Минской губернии из 2 кадровых батальонов, выделенных из мушкетерских полков Ревельского и Навагинского.

Полк наименован Могилевским мушкетерским.

Боевой и численный состав на момент формирования 
Могилевский мушкетерский полк состоял из:
 гренадерского батальона 4-ротного состава
 2 мушкетерских батальонов 4-ротного состава

По указу от 4 мая 1806 года устанавливалось деление войск на дивизии, включавшие в себя три рода войск (оружия). Могилевский вместе с Пермским, Севским, Калужским, Софийским, Углицким мушкетерскими, Рижским, Казанским драгунскими, Елизаветградским гусарским  и 5 ротами артиллерийской бригады составили 5-ю дивизию, начальство над которой было вверено генерал-лейтенанту Тучкову I.

Полк участвовал в сражениях Отечественной войны 1812 года и в Заграничных кампаниях 1813 и 1814 годов .

За отличие на полях сражений 1812—1814 годов всем батальонам Могилевского пехотного полка пожалованы знаки на головные уборы, с надписью: «За отличие» и всем участникам войны от генерала до рядового были вручены серебряные медали с изображением Всевидящего Ока и надписью на другой стороне: «Не нам не нам, а имени Твоему». Командир полка подполковник Малеванов произведен в чин полковника.

Для увековечения памяти об Отечественной войне был сооружен в Москве Храм Христа Спасителя, на стенах которого среди прочих было занесено имя Могилевского пехотного полка, с обозначением убитых и раненых офицеров.

Полк участвовал в кампании 1828—1829 годов против турок. Принимал участие в подавлении польского восстания 1830—31 годов, в частности в осаде Замостья (23.07—10.10.1831).

Впоследствии полк участвовал в кампании 1849 года против венгров и в Крымской войне.

23 декабря 1904 года в польском городе Радом (Радомская губерния) толпа манифестантов напала на дежурную роту полка. Бывший с ней командир полка полковник И. И. Булатов приказал солдатам не стрелять и подошёл к манифестантам для переговоров, но был ими застрелен.

Первую Мировую войну 1914 года 26-й Могилевский пехотный полк застал в городе Воронеже в составе 7-й дивизии 5-го армейского корпуса и принял самое активное участие в войне. Полк, в составе 5-го корпуса, принимал участие в боевых действиях 5, 12, 10, 2, 11, 8 и Особой армии на Юго-Западном, Северо-Западном и Западном фронтах.

18 сентября 1915 г. трофеями полка стали 14 германских орудий, захваченных в ходе штыковой атаки у оз. Нарочь. Полк действовал в ходе мартовской Нарочской операции 1916 г.

К концу 1916 года весь кадровый офицерский состав Могилевского полка погиб. Командирами рот стали прапорщики военного время.

Во время событий 1917 года, полк оставался на фронте и продолжал выполнять свой воинский долг. В 1918? году 26-й Могилевский пехотный полк был расформирован и перестал существовать.

Дислокации полка 
 1820-? г. Богуслав. Второй батальон полка на поселении в Могилевской губернии
 1844—1845 годы — кордонная служба на Прусской границе
 1845—1846 годы — Шавли, Динабург (Двинск)
 1849 год — Тавноград, Люблинской губернии
 1853 год — Подольская и Виленская губернии
 1857 год — Дорогобуж
 1862 год — Радом
 1865 год — Радомская губерния

Знаки отличия полка 
 Знаки на головные уборы с надписью: «За отличие» — за отличие на полях сражений 1812—1814 года всем батальонам полка.
 Серебряная труба с надписью: «За войну с Турцией 1828 и 1829 году», пожалованная полку в 1829 г.(второй раз 25 декабря 1849 г)
 Серебряная труба с надписью: «За усмирение Венгрии в 1849 году», пожалованная полку 25 декабря 1849 г.

Шефы полка 
 04.09.1805 — 25.09.1807 — генерал-майор Леонтьев, Алексей Алексеевич — первый шеф полка
25.09.1807 — 28.11.1807 — генерал-майор Пассек, Пётр Петрович
 12.12.1807 — 24.04.1808 — генерал-майор Булатов, Михаил Леонтьевич
 22.07.1808 — 01.09.1814 — полковник (с 14.04.1809 генерал-майор) князь Сибирский, Александр Васильевич

Командиры полка 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира).
 29.08.1805 — 14.02.1806 — командующий майор Николаев
14.02.1806 — хх.хх.1806 — командующий полковник Козловский, Платон Тимофеевич
хх.хх.1806 — 23.06.1806 — полковник Приоуда, Пётр Карлович
23.06.1806 — 21.05.1807 — полковник Козловский, Платон Тимофеевич
15.07.1810 — 17.06.1815 — подполковник (с 11.02.1813 полковник) Малеванов, Александр Никитич
04.01.1816 — 13.10.1821 — полковник, барон Ренне, Густав
 13.10.1821 — 01.01.1826 — полковник Анненков, Николай Петрович
 20.01.1826 — 06.12.1828 — полковник Семишин, Павел Михайлович
 21.04.1829 — 02.04.1833 — полковник князь Козловский, Владимир Николаевич
02.04.1833 — 12.05.1833 — полковник Бессонов, Иван Иванович
12.05.1833 — 03.12.1834 — подполковник (с 06.12.1833 полковник) Абрамов
 03.12.1834 — 31.01.1842 — полковник Понырко, Михаил Фёдорович
 06.02.1842 — 14.12.1842 — полковник Каркач, Константин Данилович
 14.12.1842 — 21.04.1849 — полковник (с 06.12.1847 генерал-майор) Карякин, Александр Егорович
 21.04.1849 — 23.08.1854 — полковник (с 25.03.1854 генерал-майор) Тяжельников, Иван Иванович
 23.08.1854 — 19.02.1864 — полковник Вознесенский, Иван Степанович
хх.хх.1864 — 20.10.1869 — полковник Аленич, Евграф Павлович
хх.хх.1869 — 28.05.1882 — полковник Карницкий, Станислав Фортунатович
 08.07.1882 — 18.02.1889 — полковник Михеев, Александр Дмитриевич
 27.02.1889 — 13.08.1890 — полковник Карпов, Александр Фёдорович
 27.08.1890 — 31.03.1895 — полковник (с 14.11.1894 генерал-майор) Бредов, Эмилий Эмилиевич
 12.04.1895 — 19.06.1895 — полковник Дубяго, Александр Егорович
 19.06.1895 — 06.11.1895 — полковник Воронец, Евстафий Григорьевич
 24.11.1895 — 03.12.1897 — полковник Экк, Эдуард Владимирович
 05.01.1898 — 24.10.1900 — полковник Арбузов, Николай Михайлович
 01.11.1900 — 25.04.1901 — полковник Яворский, Тит Иванович
 01.09.1901 — 16.06.1902 — полковник Фок, Алексей Александрович
 04.07.1902 — 19.12.1904 — полковник Булатов, Иннокентий Ильич
 23.01.1905 — 22.05.1910 — полковник Мерцедин, Константин Эдуардович
 29.05.1910 — 18.09.1912 — полковник Лофицкий, Николай Евстафьевич
 16.10.1912 — 25.08.1915 — полковник Койшевский, Генрих Александрович
 07.09.1915 — 22.01.1917 — полковник Лебедев, Дмитрий Капитонович
 09.02.1917 — 13.08.1917 — полковник Коваленко, Пётр Сергеевич
 13.08.1917 — после 11.10.1917 — полковник Идзиковский, Фёдор Васильевич

Известные люди, служившие в полку 
 Пятибоков, Иоанн Матвеевич (1820—1896) — военный священник, протоиерей, герой Крымской войны, первый из священников РПЦ награждён орденом св. Георгия.
 М. Шеремецкий, капитан времен Отечественной войны 1812 года. До 1805 года находился в составе 3 Нарвского пехотного полка и принимал участие в Аустерлицком сражении, в котором спас знамя полка. За этот подвиг навечно зачислен в списки полка.

Примечания

Источники 
 
 
 Драпов А. Обзор службы 26-го пехотного Могилевского полка перед Престолом и Отечеством, со дня сформирования. — Радом, типо-литография Iосифа Гродзицкого, 1902.
 Драпов А. Навстречу столетнему юбилею могилевцев (обзор службы 26-го пехотного Могилевского полка перед престолом и Отечеством, со дня формирования). — Радом, 1902. — С. 52—53.
 Дьяков В. А. Деятели русского и польского освободительного движения в царской армии 1856—1865 (Библиографический словарь). — : Наука, 1967. — С. 200—222.
 Шенк В. К. Гренадерские и пехотные полки. Справочная книжка императорской главной квартиры. — , 1909.

 

Пехотные полки Российской империи
История Воронежа
Воинские части и формирования, созданные в 1805 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году